Миска — посудина у вигляді широкої чашки, в якій звичайно подають страву до столу.
 Миска (село) — село у повіті Арад в Румунії, у складі комуни Ширія.